

Села:
 Трудолюбівка — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Трудолюбівка — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Трудолюбівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Трудолюбівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Трудолюбівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Гречаноподівська сільська громада
 Трудолюбівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада
 Трудолюбівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Трудолюбівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Трудолюбівка — Житомирська область, Коростенський район
 Трудолюбівка — Запорізька область, Запорізький район, Михайло-Лукашівська сільська громада
 Трудолюбівка — Запорізька область, Пологівський район
 Трудолюбівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада
 Трудолюбівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Компаніївська селищна громада
 Трудолюбівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Трудолюбівка — Львівська область, Червоноградський район
 Трудолюбівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Трудолюбівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Трудолюбівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Трудолюбівка — Одеська область, Подільський район
 Трудолюбівка — Полтавська область, Полтавський район
 Трудолюбівка — Харківська область, Богодухівський район
 Трудолюбівка — Херсонська область, Бериславський район

 Трудолюбівка — колишня назва села Швейків Чортківського району Тернопільської області (1964—1991)